Saros 68 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 16 maart -626 t/m 22 april 654. Deze serie duurde 1280 jaar en 37 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 16 t/m 87.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus